В парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Мерседес Пас і Ева Пфафф виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Лорі Макніл 7-6, 7-5.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Гана Мандлікова (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (фінал)
 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (півфінал)

 Лаура Гільдемейстер /  Тіна Шоєр-Ларсен (півфінал)
 Мерседес Пас /  Ева Пфафф (чемпіонки)
 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Кеті Горват /  Марселла Мескер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open